

Souverains 
 Moctezuma I (également appelé Moctezuma Ilhuicamina), le cinquième  mexica (empereur aztèque) ;

 Moctezuma II (également appelé Moctezuma Xocoyotzin), le neuvième  mexica (empereur aztèque), qui régnait lorsque les conquistadors menés par Hernán Cortés se lancèrent à la conquête de l'Empire aztèque.

Patronyme 
Moctezuma (du nahuatl , [moteːkʷ'soːma], parfois également retranscrit Montezuma) est un patronyme d'origine nahua.

 Carlos López Moctezuma, un acteur mexicain ;
 Eduardo Matos Moctezuma (1940-), archéologue mexicain ;
 Juan López Moctezuma, un cinéaste mexicain.

Mythologie 
 Moctezuma (ou Montezuma) est aussi le nom d'une divinité préhispanique du Mexique et du sud-ouest des États-Unis.

Lieux 

 Moctezuma, une station du métro de Mexico ;
 Moctezuma, un municipio de l'État de Sonora au Mexique.

Voir aussi 
 Montezuma